Ресницкий — фамилия:

 Ресницкий, Кирилл Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8039; 26 ноября 1848.
 Ресницкий, Константин Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан 3-го ранга; № 4501; 18 декабря 1830.

См. также 
 Реснянский